Tokodi Gábor (?) villamos üzemmérnök, mérnöküzemgazdász, az FHB Bank vezérigazgató-helyettese
Tokodi Gábor (?) gitár- és lantművész, zenekritikus
Tokodi Gábor (?) operatőr, fotográfus